Amhara (ibland Amara) kan syfta på:

 Amhara (region) – en region i Etiopien
 Amhara (folk) – en folkgrupp i Etiopien
 Amhariska – det inhemska namnet på språket